Acvila țipătoare mare Aquila clanga este o pasăre răpitoare de zi, cu o anvergură a aripilor de peste un metru, declarată specie protejată.

Acvila țipătoare mare are o lungime de 65 de cm. Asemenea tuturor vulturilor, aparține familiei Accipitridae. Poate fi întâlnită în zona din nordul Europei până în Asia și iarna în sud-estul Europei, Estul Mijlociu și sudul Asiei. Depune 1-3 ouă într-un cuib construit în copaci. Habitatul obișnuit al acvilei țipătoare mari este zona împădurită, unde vânează mamifere mici și alte mamifere terestre.

Este o acvilă de mărime medie spre mare, foarte asemănătoare cu acvila țipătoare mică, cu care seamănă la aspectul general. Penele capului și aripilor sunt de un maro foarte închis și contrastează cu penajul în general maro (față de acvila țipătoare mică, care are aceleași pene deschise la culoare). Capul este mic pentru o acvilă.

Adeseori este prezentă o zonă mai puțin evidentă pe partea exterioară a aripilor, dar o zonă de început albă în formă de lună este un bun indiciu. Puii au pete albe pe aripi.

Sunetele scoase sunt asemănătoare unor lătrături de câine.

În România 
România are aproximativ 2.300 de perechi de acvile țipătoare mici, aproape o treime din numărul acestor păsări la nivel mondial.

Note

Legături externe 

 Viața de pasăre
 Acvilă țipătoare mică  
 Acvilă țipătoare mare 

Păsări răpitoare
Accipitridae